neushoorns of rinocerossen, een familie van grote zoogdieren, zie neushoorns
 een specifiek geslacht binnen deze familie: Rhinoceros (geslacht)

Vernoemd
 Rhinocerus, een houtsnede van een neushoorn, door Albrecht Dürer (1471 – 1528)
 Rhinoceros (Burgkmair), een houtsnede van een neushoorn, door Hans Burgkmair (1473–1531)
 Rhinocéros, een toneelstuk van Eugène Ionesco
 Rhinoceros (film), een Amerikaanse film uit 1974 van Tom O'Horgan
 Rhinoceros (software), een programma voor driedimensionaal ontwerpen